{{Ficha de entidad subnacional
|nombre             = Chavanod  Chavanôd
|tipo_superior_1    = Región
|superior_1         = Ródano-Alpes
|tipo_superior_2    = Departamento
|superior_2         = Alta Saboya
|tipo_superior_3    = Distrito
|superior_3         = distrito de Annecy
|tipo_superior_4    = Cantón
|superior_4         = cantón de Seynod
|tipo_superior_5    = Mancomunidad
|superior_5         = Communauté de l'agglomération d'Annecy
|bandera            = 
|escudo             = no
|dirigentes_títulos = Alcalde
|dirigentes_nombres = René Desille<ref name=c>{{cita web |título=Accueil Agglomération d'Annecy, France - Site officiel de la communauté de l'agglomération d'Annecy |url=http://www.agglo-annecy.fr/ |editor=Communauté de l'agglomération dAnnecy |fechaacceso=16 de octubre de 2010 |fechaarchivo=12 de octubre de 2010 |urlarchivo=https://web.archive.org/web/20101012004037/http://www.agglo-annecy.fr/ |deadurl=yes }}</ref>(2008 - 2014)
|superficie         = 13.36
|población          = 2167
|población_año      = 2007
|población_post     =

|mapa_loc           = Francia

|elevación_alta     = 624
|elevación_baja     = 356
|horario_verano     = CEST (UTC +2)

|imageninferior     = 
|imageninferior_tamaño = 
|imageninferior_pie =
|página web         = http://www.chavanod.fr/
}} 
 Chavanod  (en arpitano Chavanôd'') es una población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Alta Saboya, en el distrito de Annecy y cantón de Seynod.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 
 INSEE

Localidades de Alta Saboya